Лига леумит по хоккею - национальная лига, вторая по силе в израильском хоккее.

История 
В сезоне 2012/2013 в израильском хоккее произошли большие изменения. Были образованы 2 лиги: Высшая, в которой играло 7 команд и Национальная, составленная из 8-и команд.
Первым победителем Лиги леумит стала команда из Нес-Ционы «Драгонс».

Победители

Выступление команд в лиге 
С момента основания лиги приняло участие 18 команды из 13 городов страны.

  Команда перешла в Израильскую хоккейную лигу
  Команда перешла в лигу арцит

Леумит